Хинсдејл има више значења:
 Округ Хинсдејл (Колорадо)
 Хинсдејл (Њу Хемпшир)
 Хинсдејл (Монтана)
 Хинсдејл (Илиноис)